Кесвиль (, ) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.

Входит в состав округа Арбон. Население составляет 951 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4426.

Ссылки 
 Официальная страница